Seven Sisters – łańcuch górski w Irlandii
 Seven Sisters – stacja kolejowa w Londynie
 Seven Sisters – album wokalistki Meja
 Seven Sisters – nazwa zbiorowa amerykańskich uczelni dla kobiet

Zobacz też 
 Siedem Sióstr